Broiliellus es un género de anfibio extinto que vivió entre el Artinskiense y el Kunguriense. Se han encontrado fósiles en Nuevo México y Texas (Estados Unidos). Broiliellus está cercanamente relacionado con el género Dissorophus, y ambos han sido incluidos en la subfamilia Dissorophinae. Entre las especies conocidas de Broiliellus del Pérmico Inferior: la especie tipo Broiliellus texensis y las especies Broiliellus brevis y Broiliellus olsoni. Una cuarta especie, Broiliellus novomexicanus, que fue denominada originalmente Aspidosaurus novomexicanus, es ahora considerada como externa al género, siendo probablemente un miembro de la subfamilia Cacopinae.

Filogenia 
El análisis filogenético de Schoch (2012) encontró que Broiliellus estaba cercanamente relacionado con Dissorophus. No obstante, las tres especies de Broiliellus no forman un clado propio, sino más bien una politomía (relación evolutiva sin resolver) con Dissorophus. A continuación el cladograma de este análisis:

Holmes, Berman & Anderson (2013) nombraron a una nueva especie de Broiliellus, Broiliellus reiszi. Ellos llevaron a cabo dos análisis filogenéticos usando la matriz de datos de Schoch (2012). En el segundo análisis los datos de "B." novomexicanus (es decir, el taxón de Río Arriba) no fueron modificados. Este análisis llevó a una topología mejor resuelta y a un género monofilético Broiliellus con la exclusión de "B." novomexicanus. A continuación se encuentra el cladograma basado en este análisis:

Referencias 

Anfibios prehistóricos
Temnospondyli
Fósiles del Pérmico
Fósiles de América del Norte